Le championnat 2009-2010 de hockey sur glace d'Autriche  porte le nom de « Erste Bank Eishockey Liga ». Il compte dix équipes engagées.

Saison régulière 
Quatre équipes non autrichiennes évoluent dans le championnat : l'Acroni Jesenice, le HDD ZM Olimpija Ljubljana (Slovénie), Alba Volan Székesfehérvár (Hongrie) et le KHL Medveščak Zagreb (Croatie). Le KHL Medveščak Zagreb joue sa première saison dans la ligue. Les huit premiers participent aux séries éliminatoires.

Classement

Statistiques des joueurs

Séries éliminatoires

Quarts de finale 
 Graz 99ers - KHL Medveščak 2:4 (2:1, 6:3, 2:3 a.p., 0:3, 3:4 a.p., 2:5)
 EC Red Bull Salzbourg - EC Klagenfurt AC 4:3 (2:3, 3:1, 2:3, 2:0, 3:2, 3:5, 4:2)
 Vienna Capitals - Alba Volán Székesfehérvár 4:1 (2:3 P, 3:2 a.p., 5:1, 4:1, 6:5 a.p.)
 EHC Linz - EC VSV 4:1 (3:2, 3:4 a.p., 5:2, 4:3 a.p., 7:2)

Demi-finales 
 EC Red Bull Salzbourg - KHL Medveščak 4:1 (2:0, 5:1, 1:4, 5:1, 3:2)
 Vienna Capitals - EHC Linz 3:4 (4:0, 3:1, 5:4, 1:2 a.p., 4:6, 5:6 a.p., 5:7)

Finale 
 EC Red Bull Salzbourg - EHC Linz 4:2 (2:3, 4:6, 6:3, 3:2, 3:2, 4:3 a.p.)

Statistiques des séries éliminatoires 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Classement final 
 EC Red Bull Salzbourg
 EHC Linz
 Vienna Capitals
 KHL Medveščak Zagreb
 EC KAC
 EC Graz 99ers
 EC VSV
 Alba Volán Székesfehérvár
 HK Jesenice
 HDD Olimpija Ljubljana

Effectif champion

Références 

2009-2010
Autriche
Sport en Autriche en 2009
Sport en Autriche en 2010